Cevizli ist der Name mehrerer Dörfer in der Türkei und Zypern:

 Cevizli (Akseki), Dorf im Kreis Akseki in der Provinz Antalya
 Cevizli (İscehisar), Dorf im Kreis İscehisar in der Provinz Afyonkarahisar
 Cevizli (Şavşat), Dorf im Kreis Şavşat in der Provinz Artvin
 Cevizli, türkischer Name des Dorfes Kivisili auf Zypern